Oddington (Gloucestershire), een plaats in het Engelse graafschap Gloucestershire
 Oddington (Oxfordshire), een plaats in het Engelse graafschap Oxfordshire